«В погоне за славой» — советский художественный фильм 1956 года.

Сюжет 
На уральском заводе, выпускающем комбайны, работают два друга — инженеры Пётр Арефьев и Алексей Егорычев. Когда на завод поступает рекламация о дефекте комбайна, начальник конструкторского бюро ставит задачу по внесению изменений в конструкцию. Назначенный старшим группы конструкторов честолюбивый Егорычев разрабатывает проект нового комбайна.

Но оказывается, что этот проект — результат интриг и обмана: идея принадлежит сельскому изобретателю-самоучке, которому Егорычев сказал, что идея инженерно несостоятельна, и присвоил его чертежи, а инженерное решение идеи — внесение изменений в чертежи, выполнены Арефьевым, со студенчества влюблённым в Ирину — жену Егорычева, и ради неё спасающего карьеру друга.

В ролях 
 Геннадий Юдин — Пётр Арефьев, инженер
 Юрий Саранцев — Алексей Егорычев, инженер
 Наталья Каташёва — Ирина, жена Алексея
 Михаил Буйный — Павел Григорьевич Шаповалов, начальник конструкторского бюро
 Константин Максимов — Николай Платонович Олимпиев, сотрудник конструкторского бюро
 Адольф Ильин — Зебрин, сотрудник конструкторского бюро
 Муза Крепкогорская — Зиночка Перепёлкина, сотрудница конструкторского бюро
 Владимир Иванов — Костин, сотрудник конструкторского бюро
 Юрий Васильев — Артём Точилин, сельский изобретатель
 Алексей Глазырин — Василий Константинович, директор завода

Критика 
Фильм снят на Свердловской студии научно-популярных фильмов — эта студия, выпустив в 1940-х годах четыре художественных фильма, затем снимала только документальное кино, и фильмом «В погоне за славой» было возобновлено производство художественных фильмов. Критикой замечено, что это дебютный фильм режиссёра, а оператор Олег Краснов до этого снимал только документальные фильмы, и опорой нового коллектива студии стала молодежь, в большинстве — свердловчане. При этом, для многих свердловских театральных актёров работа в кино стала дебютом, в том числе для уже Заслуженных артистов РСФСР Алексея Глазырина и Адольфа Ильина, а для Народного артиста РСФСР Михаила Буйного роль в фильме — единственная его роль в кино.

Журнал «Искусство кино» дал невысокую оценку работе сценариста и режиссёра:
Надо сказать, однако, что первый фильм свердловчан — посредственный. Объясняется это недостатками сценария Д. Василиу и Л. Рутицкого. Здесь затронуты многие жизненные проблемы, но решены они дидактично и упрощённо. Предпослав фильму эпиграф — «Да, жалок тот, в ком совесть не чиста», — авторы словно боятся, что зрители не поймут его, и назойливо объясняют «что такое хорошо и что такое плохо». Характеры героев обнажаются уже в экспозиции. Они ещё не тронулись в путь, но на каждом из них — маршрутная табличка. Если Егорычева мы часто видим с бутылкой, то атрибутами Арефьева являются чертежи, и нет конца «контрастам». Режиссёр Р. Гольдин послушно следует методу авторов сценария. Так, например, он показывает крупным планом грязные сапоги Арефьева и начищенные до блеска полуботинки Егорычева. Опять — контраст…

Но в то же время критика не касалась игры акёров: в рецензии было отмечено, что актёры — «втиснуты в жёсткие рамки схемы» слабого сценария и режиссуры — сделали всё что могли:
Ю. Саранцеву нелегко найти оттенки в чёрной краске, отпущенной ему для портрета Егорычева. Все же он делает, как говорится, что может, — ищет различные проявления характера своего героя. Вот борется Егорычев со страхом, ожидая разоблачений, и вот пытается он насладиться мнимым своим триумфом, пытается уверовать в свою талантливость… Всюду Ю. Саранцев трактует Егорычева как слабого человека — так понимает он сущность этого характера. Роль Арефьева в исполнении Г. Юдина таит в себе не меньшие трудности. Задача, поставленная сценаристом перед актёром, сводилась к тому, чтобы он постоянно объявлял зрителю: «вот Егорычев здесь так поступил, а Арефьев — наоборот!» Поскольку многие его поступки, как и действия других персонажей, лишены убедительной мотивировки, актёр должен был искать изобразительные средства за пределами сценария.

Комментарии

Примечания

Источники 
 В погоне за славой // Советские художественные фильмы: звуковые фильмы, 1930—1957 — Всесоюзный государственный фонд кинофильмов, Москва, Искусство, 1961 — стр. 617

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1956 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Свердловской киностудии
Производственные фильмы
Фильмы Рафаила Гольдина